Alfried Krupp Krankenhaus heißen:
 Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid
 Alfried Krupp Krankenhaus Steele